Брандшайд:

 Брандшайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Айфель-Битбург-Прюм.
 Брандшайд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. Входит в состав района Вестервальд.